Истлан-де-лос-Эрворес ()  —   город в Мексике, входит в штат Мичоакан.

Примечания

Ссылки 

Города Мичоакана